Ibrahim o Ibrahím puede ser el nombre de varios personajes:

 Ibrahim (árabe إبراهيم, Ibrāhīm) o Ebrahim (Ebrāhīm) es el nombre árabe del profeta Abraham (hebreo אַבְרָהָם, ʾAḇrāhām).
 Ibrahim es la abreviatura científica del botánico Halijah Ibrahim.
 Ibrahim ibn Al-Walid: califa omeya.
 Ibrahim Nooraddeen: sultán de las Maldivas.
 Ibrahim Tatlises: cantante turco.
 Ibrahim Abboud: Presidente de Sudán.
 Ibrahim Abatcha: político de Chad.
 Ibrahim Abu-Lughod: académico palestino.
 Ibrahim Afellay: futbolista neerlandés.
 Ibrahim Ahmad: escritor iraquí.
 Ibrahim Al-Mudhaf: político de Kuwait.
 Ibrahim Al Shahrani: futbolista de Arabia Saudí.
 Ibrahim Ba: futbolista senegalés-francés.
 Ibrahim Bilali: boxador keniano.
 Ibrahim Fazeel: futbolista de las Maldivias. 
 Ibrahim Ferrer: cantante afrocubano.
 Ibrahim Halidi: Primer ministro de Comoros.
 Ibrahim Hussein: corredor de Kenia.
 Ibrahim Kargbo: futbolista de Sierra Leona.
 Ibrahim Kaypakkaya: político turco.
 Ibrahim Meraachli: actor libanés.
 Ibrahim Mahamed Hadi: político somalí.
 Ibrahim Haneef Muhammad: actor de voz.
 Ibrahim Nasrallah: poeta palestino.
 Ibrahim Rabimov: futbolista de Tayikistán.
 Ibrahim Sidibe: futbolista senegalés.
 Ibrahim Yattara: futbolista de Guinea.
 Ibrahim Orakzai: docente pakistaní.
 Ibrahim Gouda Hasspilnapi: docente egipcio.
 Ibrahim Muhd Jaafar: ministro de Brunéi.
 Ibrahim ibn Muhammad: hijo del profeta Mahoma.
 Khaldoun Ibrahim Mohammed: futbolista iraquí. 
 Ibrahim Matus Barba: Gran maestre, máxima autoridad Marítima.

Nombres árabes